Patrícia Lucia Rangel é uma atriz, cantora e compositora brasileira, nascida na cidade de Estância Turística de Tupã, interior do estado de São Paulo. Filha do cantor Hamilton Rangel.

Televisão 
 Oceano - (1989) ... Ela mesma

Obras 
 A música é (c/ Samuel Charrier)
 Barracão (c/ Samuel Charrier)
 Beijo você (c/ Samuel Charrier)
 Brasilis todos nós
 Days, seven night (c/ Samuel Charrier)
 E o trem já partiu (c/ Samuel Charrier)

Discografia 
 (2005) Patrícia Rangel • Independente • CD

Cantores do estado de São Paulo
Compositores do estado de São Paulo
Naturais de Tupã (São Paulo)